Естіґор, або Естігор () — норвезьке прізвище.

 Лео Естіґор
 Ульріх Естіґор Несс

Норвезькі прізвища